Bedetti est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Michel Bedetti (né en 1941), acteur et dramaturge français

Toponyme

Lac Bedetti, lac siuté au nord-est du pays